Istel ist der Familienname der folgenden Personen:

 Edgar Istel (1880–1948) deutscher Komponist und Musikwissenschaftler
 Jacques-André Istel (* 1929), französischer Fallschirmspringer, Investment-Banker und Historiker 
Siehe auch
 Istelberg (304 m), Berg bei Karbach in Bayern 
 ISTEL, ehemaliges britisches Unternehmen für Informationstechnologie